L'expression tireur d'élite peut faire référence à :
 Tireur d'élite est un terme générique qui désigne un tireur de précision ou un tireur embusqué.
 Tireur d'élite (La polizia interviene: ordine di uccidere!) est un film italien de 1975 réalisé par Giuseppe Rosati
  (Straight Shooter) est un film allemand de 1999 réalisé par .
 Tireur d'élite (Shooter) est un film américain de 2007 réalisé par Antoine Fuqua